Мотт:
 Мотт — устаревшая единица измерения объёма сыпучих тел.
 Мотт и бейли — тип английского замкового сооружения.

Фамилия 
 Мотт, Гершом (1822—1884) — американский военный, генерал федеральной армии в годы Гражданской войны.
 Мотт, Лукреция (1793—1880) — американская активистка движения за права женщин, квакер, аболиционист.
 Мотт, Джон Рэлей (1865—1955) — протестантский религиозный деятель.
 Мотт-Макграт, Марион (род. 1940) — австралийская шахматистка.
 Мотт, Невилл Франсис (1905—1996) — английский физик.
 Мотт, Анри-Поль (1846—1922) — французский художник.

См. также